

Володарська сільська рада — сільське поселення, Первомайський район, Оренбурзька область
 Володарська сільська рада — сільське поселення, Топчихинський район, Алтайський край

Володарська сільська рада — колишня сільська рада, Поліський район, Київська область